Войцехо́вский (Войцехо́вская) и Вайцехо́вский (Вайцехо́вская) (, ) — польская и украинская фамилия, образованная от имён Войцех или Войтех. Известные носители:

Войцеховский 
 Войцеховский, Адольф Доминикович (1875—1956) — матрос Русского императорского флота, участник боя у Чемульпо.
 Войцеховский, Александр Анастасьевич (1898—?) — участник Белого движения на Юге России, ротмистр.
 Войцеховский, Александр Петрович (1964—?) — художник, иллюстратор.
 Войцеховский, Алексей Витальевич (род. 1987) — украинский хоккеист.
 Войцеховский, Антон Георгиевич (род. 1977) — российский тележурналист, телеведущий.
 Войцеховский, Антоний (1905—1938) — польский шахматист.
 Войцеховский, Богдан Вячеславович (1922—1999) — советский учёный-гидромеханик.
 Войцеховский, Василий Алексеевич (род. 1996) — российский боксёр.
 Войцеховский, Владимир Мечиславович (род. 1941) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Войцеховский, Зыгмунт (1900—1955) — польский историк государства и права, геополитик.
 Войцеховский, Иосиф Павлович (1793—1850) — русский учёный тунгусо-маньчжуровед.
 Войцеховский, Марцин (род. 1975) — польский режиссёр и журналист.
 Войцеховский, Мариан (1927—2006) — польский историк.
 Войцеховский, Николай Владимирович (1874—1933) — военный врач, офицер Русской армии.
 
 Войцеховский, Славомир (род. 1973) — польский футболист.
 
 
 
 Войцеховский, Тадеуш (1838—1919) — польский историк, профессор и ректор Львовского университета.
 Войцеховский, Ярогнев (1922—1942) — блаженный Римско-католической церкви, мирянин, мученик.

 Войцеховская, Галина Анатольевна (род. 1956) — советский и украинский архитектор.
 Войцеховская, Элина Анатольевна (род. 1964) — белорусская поэтесса и писательница.

Вайцеховский 
 Вайцеховский, Евгений Владимирович (род. 1986) — российский скалолаз.
 Вайцеховский, Михаил Емельянович (1896—1942) — полковник, командир Воронежского добровольческого коммунистического полка.
 Вайцеховский, Сергей Михайлович (1931—2002) — советский тренер по плаванию.

 Вайцеховская, Елена Сергеевна (род. 1958) — советская спортсменка, российская спортивная журналистка.

См. также 
 Войтеховский

Примечания